Die Segunda División 1950/51 war die 20. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 10. September 1950 und endete am 6. Mai 1951. Zwischen dem 13. Mai und 8. Juli 1951 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurden Real Gijón und Atlético Tetuán.

Vor der Saison 
Die 32 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu 17 bzw. 15 Teams eingeteilt. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Primera División auf. Die beiden Zweit- und Drittplatzierten spielten zusammen mit dem 13. und 14. der Primera División in der Play-Off-Runde zwei weitere Teams, die in der folgenden Saison erstklassig spielten.

Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt ab, der Drittletzten der Südgruppe musste in die Relegation gegen den Abstieg.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Gimnàstic de Tarragona und Real Oviedo teil, aus der Tercera División kamen UD Melilla, CD Logroñés, UD Las Palmas, CD Huesca, CD San Andrés, und SD Ceuta.

Gruppe Nord 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Gruppe Süd 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Play-Off-Runde 
Die beiden Zweiten und Dritten ermittelten zusammen mit CD Málaga und Real Murcia aus der Primera División zwei Startplätze für die folgende Saison in der Primera División.

Relegation 
Der 13. der Südgruppe spielte in der Relegation gegen den Abstieg. Die Spiele fanden am 13. und 27. Mai 1951 statt.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. (Gr. Nord) – Real Gijón
 2. (Gr. Nord) – Saragossa FC
 1. (Gr. Süd)  – Atlético Tetuán
 3. (Gr. Süd)  – UD Las Palmas

 Absteiger in die Tercera División
 16. (Gr. Nord) – FC Girona
 17. (Gr. Nord) – CD Numancia
 14. (Gr. Süd)  – SD Ceuta
 15. (Gr. Süd)  – Albacete Balompié

 Absteiger aus der Primera División
 CD Málaga
 Real Murcia
 CD Alcoyano
 UD Lérida

 Aufsteiger in die Segunda División
 Caudal Deportivo, Deportivo Alavés, Atlético Baleares, FC Alicante

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1950/51
Fußballsaison 1950/51